W Rumunii
 Podgoria – gmina w okręgu Buzău
 Podgoria – wieś w okręgu Buzău, w gminie Podgoria
 Podgoria – wieś w okręgu Prahova, w gminie Tătaru